Riku Matsuda puede hacer referencia a:

 Riku Matsuda (松田 陸), futbolista japonés nacido en 1991.
 Riku Matsuda (松田 陸), futbolista japonés nacido en 1999.